Oldham város az Egyesült Királyságban, ÉNy-Angliában; Greater Manchester egy része.

Az ipari forradalom idején létrejött város a pamut- és textilipar egyik fontos központja volt Angliában.

Népesség 
Oldham népességének változása:

Sport

Labdarúgás 
 Oldham Athletic AFC

Hivatkozások 

Anglia városai